Dusk and Summer è il quarto album studio della band emo Dashboard Confessional.

Tracce

Formazione
 Chris Carrabba voce principale, chitarra
 John Lefler chitarra
 Scott Schoenbeck basso
 Mike Marsh batteria

Note

Collegamenti esterni